Штеффи Граф защитила свой титул прошлых Игр (тогда соревнования теннисистов носили показательнй характер).

Общая информация 
Благодаря этой победе Штеффи Граф смогла чуть позже по ходу сезона-1988 оформить первый в истории «Золотой шлем»: выиграв за календарный год олимпийский теннисный турнир и все четыре соревнования серии Большого шлема в одном разряде. На пути к победе Граф проиграла всего один сет — в 1/4 финала советской теннисистке Ларисе Савченко.

Медаль Мануэлы Малеевой остаётся единственной для болгарских теннисистов на Олимпийских играх.

Призёры

Посев 
Все сеянные начинали турнир со второго раунда.

<ol start="1">
  Штеффи Граф (Титул, Золотая медаль)
  Крис Эверт (Третий раунд)
  Габриэла Сабатини (Финал, Серебряная медаль)
  Пэм Шрайвер (Четвертьфинал)
  Хелена Сукова (Второй раунд)
  Наталья Зверева (Четвертьфинал)

<ol start="7">
  Мануэла Малеева (Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Зина Гаррисон (Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Клаудиа Коде-Кильш (Второй раунд)
  Катерина Малеева (Третий раунд)
  Лариса Савченко (Четвертьфинал)
  Сильвия Ханика (Третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки